KOSPI (코스피지수) ist ein südkoreanischer Aktienindex, der die Marktkapitalisierung der an der koreanischen Börse Korea Exchange (KRX) notierten Unternehmen abbildet. KOSPI steht für Korea Composite Stock Price Index und wird seit 1983 genutzt. Er ist so definiert, dass der Index am 4. Januar 1980 den Wert 100 angenommen hätte.

Berechnung 

Der KOSPI ist ein Kursindex, in dem alle Aktiengesellschaften der Korea Exchange (KRX) gelistet sind. Er spiegelt die Entwicklung des gesamten südkoreanischen Aktienmarktes wider. Der Indexstand wird ausschließlich auf Grund der Aktienkurse ermittelt und nur um Erträge aus Bezugsrechten und Sonderzahlungen bereinigt. Die Gewichtung erfolgt nach der Marktkapitalisierung der gelisteten Unternehmen. Kapitalmaßnahmen wie Aktiensplits haben keinen (verzerrenden) Einfluss auf den Index. Die Berechnung wird während der KRX-Handelszeit von 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr Ortszeit (01:00 Uhr bis 07:00 Uhr MEZ) jede Sekunde aktualisiert.

Geschichte

20. Jahrhundert 

Der KOSPI wurde 1983 erstmals veröffentlicht und bis zum 31. Dezember 1975 auf einen Indexwert von 89,73 Punkten zurückgerechnet. Am 19. August 1987 schloss der südkoreanische Leitindex mit 500,73 Punkten erstmals über der 500-Punkte-Marke und am 31. März 1989 mit 1.003,31 Punkten zum ersten Mal über der Grenze von 1.000 Punkten. Am 1. April 1989 stand der KOSPI bei 1.007,77 Punkten. Der Gewinn seit 1975 beträgt 1.023,1 Prozent.

Während der Rezession Anfang der 1990er Jahre sank der Index bis 21. August 1992 um 54,4 Prozent auf einen Schlussstand von 459,07 Punkten. Die wirtschaftliche Erholung ließ den KOSPI in den folgenden drei Jahren wieder steigen. Am 14. Oktober 1995 beendete der Index den Handel bei 1.016,77 Punkten. Das war ein Anstieg seit August 1992 um 121,5 Prozent.

Die Asienkrise führte zu einem starken Kapitalabfluss aus Südkorea. Der KOSPI schloss am 16. Juni 1998 mit 280,00 Punkten auf dem tiefsten Stand seit dem 12. Januar 1987. Der Verlust seit Oktober 1995 beträgt 72,5 Prozent. Bis zum 4. Januar 2000 stieg der Index auf einen Schlussstand von 1.059,04 Punkten. Das war seit Juni 1998 ein Zuwachs von 278,2 Prozent.

21. Jahrhundert 

Am 12. September 2001 erlitt der südkoreanische Leitindex mit 12,02 Prozent den größten Tagesverlust seiner Geschichte. Grund waren die Terroranschläge am 11. September 2001 in den USA.

Nach dem Platzen der Spekulationsblase im Technologiesektor (Dotcom-Blase) fiel der KOSPI bis 17. September 2001 auf einen Tiefststand von 468,76 Punkten. Das war ein Rückgang seit Januar 2000 um 55,7 Prozent. Der 17. September 2001 bedeutete das Ende der Talfahrt. Ab Herbst 2001 war der Index wieder auf dem Weg nach oben. Am 9. April 2007 schloss der KOSPI mit 1.501,06 Punkten erstmals über der Grenze von 1.500 Punkten und am 25. Juli 2007 mit 2.004,22 Punkten zum ersten Mal über der 2.000-Punkte-Marke. Am 31. Oktober 2007 markierte der KOSPI mit einem Schlussstand von 2.064,85 Punkten einen Rekordstand. Das war seit September 2001 ein Anstieg um 340,5 Prozent.

Im Verlauf der internationalen Finanzkrise, die im Sommer 2007 in der US-Immobilienkrise ihren Ursprung hatte, begann der Index wieder zu sinken. Ab dem 3. Quartal 2008 wirkte sich die Krise zunehmend auf die Realwirtschaft aus. In Folge brachen die Aktienkurse weltweit ein. Einen neuen Tiefststand erzielte der KOSPI am 24. Oktober 2008, als er den Handel mit 938,75 Punkten beendete. Das entspricht einem Rückgang seit 31. Oktober 2007 um 54,5 Prozent.

Der 24. Oktober 2008 markiert den Wendepunkt der Talfahrt. Ab dem Herbst 2008 war der Index wieder auf dem Weg nach oben. Am 30. Oktober 2008 erzielte der KOSPI mit 11,95 Prozent den größten Tagesgewinn seiner Geschichte. Am 2. Mai 2011 markierte der südkoreanische Leitindex mit einem Schlussstand von 2.228,96 Punkten ein Allzeithoch. Der Gewinn seit Oktober 2008 beträgt 137,4 Prozent.

Die Abschwächung der globalen Konjunktur und die Verschärfung der Eurokrise führten zu einem Kurseinbruch des südkoreanischen Leitindex. Am 26. September 2011 beendete der KOSPI den Handel bei 1.652,71 Punkten. Der Verlust seit dem Höchststand am 2. Mai 2011 beträgt 25,8 Prozent. Eine Erholung der Kurse führte zu Wertsteigerungen am Aktienmarkt. Am 3. April 2012 schloss der Index bei 2.049,28 Punkten und damit um 24,0 Prozent höher als sechs Monate zuvor.

Höchststände 
Die Übersicht zeigt die Allzeithöchststände des KOSPI.

Meilensteine 
Die Tabelle zeigt die Meilensteine des KOSPI seit 1980.

Die besten Tage 
Die Tabelle zeigt die besten Tage des KOSPI seit 1980.

Die schlechtesten Tage 
Die Tabelle zeigt die schlechtesten Tage des KOSPI seit 1980.

Jährliche Entwicklung 
Die Tabelle zeigt die jährliche Entwicklung des bis 1975 zurückgerechneten KOSPI.

Weitere KOSPI-Indizes 
Neben dem KOSPI gibt es eine Reihe von anderen Indizes, welche die Marktkapitalisierung koreanischer Unternehmen abbilden.

 KOSPI 50 – bildet den Marktwert der 50 Unternehmen Koreas mit der höchsten Marktkapitalisierung ab
 KOSPI 100 – analog zum KOSPI 50 für 100 Unternehmen
 KOSPI 200 – analog zum KOSPI 50 für 200 Unternehmen
 KOSPI IT – bildet die 20 höchstkapitalisierten koreanischen Unternehmen der IT-Branche ab

Siehe auch 
 KOSDAQ

Weblinks 
 Index an der Korea Exchange
 Index bei Bloomberg
 Index bei Yahoo

Einzelnachweise 

Aktienindex
Wirtschaft (Südkorea)
Abkürzung